Rute (; em hebraico: "רוּת" Rūt) é uma personagem bíblica, protagonista do Livro de Rute.

Relato Bíblico 
Na época dos Juízes, quando havia fome em Israel, um homem da tribo de Judá, Elimeleque emigrou para Moabe com sua esposa Noemi e seus dois filhos, Malom e Quiliom, que, após a morte de Elimeleque, se casaram com mulheres moabitas, respectivamente, Rute e Orpa.

Quando Malom e Quiliom também morreram, Noemi ficou desamparada, sem marido e filhos, e resolveu voltar para Israel. Orpa ficou em Moabe, mas Rute foi com Noemi.

Boaz, que era da família de Elimeleque, se interessou por Rute, Boaz se casou com Rute, e eles tiveram um filho, Obed, pai de Jessé, pai de Davi.

Tumba de Rute 

A tumba de Rute atualmente está localizada junto a tumba de Jessé em Hebrom.

Árvore genealógica

Mulheres no Antigo Testamento
Pessoas citadas na Divina Comédia (Paraíso)
Livro de Rute